Смирновский сельский округ

Российская Федерация

Омская область 

 Смирновский сельский округ Нижнеомского района

Тюменская область 

 Смирновский сельский округ Казанского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Смирновский сельский округ Аккайынского района